Brett Kulak (né le  à Stony Plain dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 

Le , les Flames de Calgary offre un contrat d'entrée de 3 ans à Brett Kulak.  Il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey le , lors du dernier match de la saison.  Le , les Flames prolonge son contrat d'une saison.

À compter de la saison 2018-2019, Kulak endosse le chandail des Canadiens de Montréal durant presque quatre saisons.  Avant la date limite des transactions de la saison 2021-2022, il est échangé aux Oilers d'Edmonton. Après la saison, les Oilers lui accorde une prolongation de contrat de quatre ans, d'un salaire annuel de 2,75 millions de dollars.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2010-2011 || Giants de Vancouver || LHOu || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Giants de Vancouver || LHOu || 72 || 9 || 15 || 24 || 22 || 6 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
| 2012-2013 || Giants de Vancouver || LHOu || 72 || 12 || 32 || 44 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Heat d'Abbotsford || LAH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Giants de Vancouver || LHOu || 69 || 14 || 46 || 60 || 51 || 4 || 1 || 2 || 3 || 7
|-
| 2013-2014 || Heat d'Abbotsford || LAH || 6 || 1 || 2 || 3 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2014-2015 || Flames de l'Adirondack || LAH || 26 || 4 || 9 || 13 || 27 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Eagles du Colorado || ECHL || 39 || 9 || 21 || 30 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Flames de Calgary || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Flames de Calgary || LNH || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Heat de Stockton || LAH || 59 || 3 || 14 || 17 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Flames de Calgary || LNH || 21 || 0 || 3 || 3 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Heat de Stockton || LAH || 22 || 2 || 8 || 10 || 14 || 5 || 0 || 4 || 4 || 4
|-
| 2017-2018 || Flames de Calgary || LNH || 71 || 2 || 6 || 8 || 27 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Rocket de Laval || LAH || 19 || 3 || 8 || 11 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Canadiens de Montréal || LNH || 57 || 6 || 11 || 17 || 31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Canadiens de Montréal || LNH || 56 || 0 || 7 || 7 || 12 || 10 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2020-2021 || Canadiens de Montréal || LNH || 46 || 2 || 6 || 8 || 20 || 13 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| rowspan=2 | 2021-2022 || Canadiens de Montréal  || rowspan=2 | LNH || 56 || 3 || 10 || 13 || 33 || - || - || - || - || -
|-
| Oilers d'Edmonton || 18 || 2 || 6 || 8 || 12 || 16 || 0 || 5 || 5 || 12
|-

| 334 || 15 || 49 || 64 || 149 || 39 || 0 || 9 || 9 || 16

Notes et références 

Naissance en janvier 1994
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Giants de Vancouver
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Flames de l'Adirondack
Joueur des Eagles du Colorado (ECHL)
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Heat de Stockton
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Oilers d'Edmonton